Samobor, grad u Hrvatskoj
 Samobor (Gacko, BiH), naselje u općini Gacko, BiH